— 32-й сингл японской идол-группы AKB48. Выходит в Японии 21 августа 2013 года на лейбле King Records.

История 
Девушки, принимающие участие в записи этого сингла, были определены на 5-х выборах AKB48, состоявшихся в мае—июне 2013 года. Наибольшее количество голосов получила Рино Сасихара, она и станет центром в заглавной песне (т. е. участницей, которая находится в центре в хореографии к этой песне). Для Рино Сасихары это первая центральная позиция в сингле AKB48. По бокам от неё находятся Юко Осима и Маю Ватанабэ, занявшие, соответственно, 2 и 3 места.

Этот сингл станет последним синглом AKB48 с участием Марико Синода и Томоми Итано, ранее анонсировавшими, что «выпускаются» (уходят) из группы.

«Koisuru Fortune Cookie» — танцевальный номер, отражающий характер Сасихары. Участницы одеты в костюмы марширующего оркестра.

Видеоклип к «Koi Suru Fortune Cookie» был снят в префектуре Фукуока. В массовке приняли участие 3800 местных жителей.

Премьера заглавной песни «Koisuru Fortune Cookie» состоялась 29 июня в специальной (нерегулярной) программе «Ongaku no Hi» на канале TBS.

Список композиций 
Сингл будет издан в 4-х версиях — Type A (CD+DVD), Type K (CD+DVD), Type B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type A, Type K и Type B будут в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий будет 7.

На сингле будет несколько песен, список песен в различных версиях будет несколько отличаться.

Участницы

«Koi Suru Fortune Cookie» 
Заглавная песня исполняется сембацу из 16 девушек, занявшими места с 1 по 16 в 5-х выборах группы AKB48.
Центр — Рино Сасихара. Номер в скобках — место, которое данная участница заняла в выборах.
 Team A: Марико Синода (5), Минами Такахаси (8), Юи Ёкояма (13), Маю Ватанабэ (3)
 Team K: Томоми Итано (11), Юко Осима (2)
 Team B: Юки Касиваги (4), Харуна Кодзима (9), Харука Симадзаки (12)
 SKE48 Team S / AKB48 Team K: Дзюрина Мацуи (6)
 SKE48 Team KII: Акари Суда (16)
 SKE48 Team E: Рэна Мацуи (7)
 NMB48 Team N / AKB48 Team B: Миюки Ватанабэ (15)
 NMB48 Team N: Саяка Ямамото (14)
 HKT48 Team H: Рино Сасихара (1)
 SNH48: Саэ Миядзава (10)

Примечания

Ссылки 
 Профили на King Records
 Type A, первопрессное лимитированное издание
 Type A, обычное издание
 Type K, первопрессное лимитированное издание
 Type K, обычное издание
 Type B, первопрессное лимитированное издание
 Type B, обычное издание
 Театральное издание

Синглы AKB48
Синглы 2013 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)